Gölpan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finland

 Gölpan, Nagu, ö i Åboland,  (19 ha)
 Gölpan, Raseborg, ö i Nyland,  (0,3 ha)

Sverige 

 Gölpan (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,4 ha)
 Gölpan (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (4,26 ha)

Se även
Inre gölpan
Yttre gölpan

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn